How Does That Grab You? — второй студийный альбом американской певицы и актрисы Нэнси Синатры, выпущенный в 1966 году. Как и его предшественник, диск был спродюсирован Ли Хезлвудом.

В мае 1966 года сингл «How Does That Grab You, Darlin?» достиг седьмого места в чарте Billboard Hot 100.

Список композиций

Позиции в чартах 
Альбом

Синглы

Примечания 

Альбомы Reprise Records
Альбомы Нэнси Синатры
Альбомы Sundazed Records
Альбомы, спродюсированные Ли Хезлвудом